Пам'ятай про смерть — чотирнадцята серія четвертого сезону американського науково-фантастичного телевізійного серіалу «Цілком таємно».
 Пам'ятай про смерть — південнокорейська мелодрама 1999 року.

Див. також 
 Memento mori